TNFSF8, также CD153 и CD30L (член надсемейства (лигандов) факторов некроза опухоли 8, ) — внеклеточный белок, провоспалительный цитокин из надсемейства факторов некроза опухоли (TNF). Лиганд рецептора TNFRSF8/CD30.

Функции 
Связывание TNFSF8 в тримерную форму либо специфическими антителами, либо растворимым рецептором CD30 вызывает перенос сигнала, который индуцирует активацию гранулоцитов и T-лимфоцитов.

Структура 
CD153 (TNFSF8) — мембранный гликопротеин, молекулярная масса 26-40 кДа, внеклеточный домен состоит из 172 аминокислот, цитоплазматический домен — из 40 аминокислот. Ген белка человека локализован на 9q33. TNFSF8 образует тример, который считается функциональной формой белка.

Тканевая специфичность 
CD153 экспрессирован на активированных CD4+ (Т-хелперы) и CD8+ (Цитотоксические Т-лимфоциты) T-лимфоцитах, моноцитах, макрофагах, гранулоцитах, эпителиальных клетках коры тимуса и на некоторых клетках лимфомы Беркитта.

Взаимодействия 
TNFSF8 взаимодействует с рецептором TNFRSF8/CD30.

См. также 
 Факторы некроза опухоли
 Кластер дифференцировки

Примечания 

Мембранные белки
Кластеры дифференцировки
Цитокины